Les Asgards sont une race fictive d'extraterrestres inventée dans la série télévisée Stargate SG-1. Le nom reprend celui du royaume mythique des dieux scandinaves, Asgard, dont ils reprennent les noms : Odin, Thor, Freyr, etc.

Généralités 
Race vieille de plus de , ils ont une faible corpulence, une petite taille et sont de couleur grise. On peut les comparer aux extraterrestres de Roswell dans l'imaginaire populaire. Ils se reproduisent par mitose cellulaire renforcée (clonage), puis en transférant leur conscience depuis une base de données numériques vers leur nouveau corps, ce qui leur donne une très grande longévité. Mais après des milliers de clonages (qui sont à chaque fois pratiqués à partir du matériel génétique du clone précédent), leur génome s'en retrouve altéré, et les Asgards sont désormais une race en voie d'extinction.

Ils faisaient partie de la très ancienne Alliance des Quatre Races, composée des Nox, des Anciens, des Asgards et des Furlings. À la suite de la disparition des Anciens et des Furlings, et au retrait des Noxs sur leur planète-mère, les Asgards constituent le seul membre toujours militairement actif, notamment à travers la guerre contre les Goa'ulds et les Oris.

Ils se font passer pour des dieux scandinaves auprès des peuples primitifs dans l'objectif d'en observer le développement et de les protéger. Et contrairement aux Goa'ulds, ils n'utilisent pas ce subterfuge pour les opprimer.

Ils viennent de la planète Othala, située dans la galaxie d'Ida, dans laquelle ils sont en guerre contre les Réplicateurs. Du fait que les Asgards soient dans une autre galaxie, il faut utiliser une combinaison de huit chevrons sur la porte des étoiles et donc, une forte source d'énergie (utilisation d'un E2PZ par exemple) pour joindre une de leurs portes. Ils restent cependant très présents dans la Voie lactée par l'intermédiaire de vaisseaux spatiaux très sophistiqués.

Les Asgards sont une race qui se reproduit par clonage et dont la physiologie se dégrade rapidement depuis la saison 5 de la série. Au cours du dernier épisode de la saison 10, les Asgards souhaitent (bien que ce sentiment les divise) faire don à l'humanité et à la Terre en particulier — alliés de longue date — de toutes leurs connaissances et de toutes leurs technologies comme héritage. Les Asgards sont en effet définitivement condamnés et ont décidé de terminer leur existence collectivement pour échapper aux souffrances irrémédiables qui les attendent. Leur don équipe lOdyssée. Entre autres, ils donnent aux Terriens une matrice asgard capable de réaliser de très nombreuses tâches. Ils apportent surtout leur entière base de connaissances afin de reproduire leurs technologies, et lèguent ainsi leur histoire. L'exploitation de toutes ces informations permettrait de révéler bien des choses qui sont restées inexpliquées (les Furlings, l'histoire de l'Alliance des Quatre Races, etc.). Avec la fin des Asgards, une troisième des Quatre Races disparaît, ce qui renforce la responsabilité de la cinquième : les Hommes (la Tau'ri). Ils exhortent ces derniers à ne pas reproduire leurs erreurs, notamment sur le clonage.

En 2008, les docteurs Daniel Jackson et Rodney Mckay découvrirent que les aliens qui les avait capturés sur Atlantis faisaient partie d'un groupe isolé d'Asgards, les Vanirs. Ces Asgards, à l'instar de Loki, faisaient des expériences sur les humains. Craignant que le conseil Asgard ne les stoppe, un groupe se rendit dans la galaxie de Pégase, où les Anciens étaient en guerre contre les Wraith. Pensant que les Anciens gagneraient la guerre, ces Asgards conduisirent leurs expériences. Hélas, les Anciens perdirent la guerre et les Asgard furent attaqués par les Wraith, qui détruisirent leurs vaisseaux intergalactiques. Les survivants vécurent alors cachés pendant les  suivantes. Le Colonel Sheppard retrouva les Vanirs, mais ces derniers parvinrent à fuir.

Technologies 
Les Asgards sont largement plus avancés technologiquement que les Goa'ulds. Contrairement à ces derniers, ils maîtrisent parfaitement la technologie de la téléportation : ils n'ont besoin d'aucune infrastructure sur les points d'arrivée et de départ, leurs téléporteurs étant capables de dématérialiser et rematérialiser la matière à distance sur un champ spatial très étendu (un vaisseau peut ainsi aisément téléporter un objet à la surface d'une planète directement depuis son orbite) et ce de manière instantanée. Experts dans la théorie de la relativité générale, ils sont aussi capables d'effectuer des communications subspatiales instantanées sur des distances intersidérales, et peuvent traverser la galaxie en quelques minutes grâce à leur excellente maîtrise de la navigation en hyperespace, prenant ainsi toujours de court les Goa'ulds dans leurs mouvements tactiques. Ils possèdent des vaisseaux spatiaux furtifs capable notamment d'approcher la Terre de très près sans se faire repérer.

Les Asgards n'hésitent pas à exploiter ces atouts sur le terrain contre les Goa'ulds, et sont capables de défaire une armée entière de Jaffas en quelques instants par effet de surprise, surgissant rapidement de l'hyperespace puis téléportant un maximum de guerriers dans des geôles à bord de leurs vaisseaux, comme contre Heru-ur. Ils sont ainsi pour la Terre les seuls alliés de poids dans la guerre contre les Goa'ulds et les Oris.

Quatre types de vaisseaux de guerre asgards sont « connus » :
Les vaisseaux de classe Beliskner  Ils possèdent un système de téléportation, de puissants boucliers et un canon énergétique performant. Mais ils sont devenus inefficaces face aux vaisseaux-mères Goa'ulds après le retour d'Anubis, et le sont aussi face aux Réplicateurs. Ils servent notamment à l'exploration.
Les vaisseaux-mères asgards  Ils possèdent des boucliers plus puissants ainsi qu'un meilleur armement que les vaisseaux de classe Beliskner.
Les vaisseaux de classe O'Neill  Premier vaisseau créé pour la guerre contre les Réplicateurs, le O'Neill est beaucoup plus avancé que les vaisseaux de classe Beliskner et les vaisseaux-mères asgards. En effet, il dispose des dernières technologies asgards. Ce vaisseau est quasiment indestructible grâce à ses puissants boucliers mais il trouve ses limites face aux Réplicateurs. Il fut nommé en l'honneur du colonel Jack O'Neill.
Les vaisseaux de classe Daniel Jackson  Vaisseau scientifique créé en l'honneur du  Daniel Jackson, il est plus récent, donc plus puissant que les vaisseaux de classe Beliskner, vaisseaux-mères asgards et de classe O'Neill. Il a la possibilité d'établir une interface neurale avec un individu et de créer des objets à partir de plans enregistrés dans l'ordinateur de bord.

Les Goa'ulds ont peur des Asgards. Ces derniers ont fait pression sur les Goa'ulds pour obtenir le statut de planète protégée pour plusieurs mondes (dont la Terre au début de la troisième saison, ce qui a placé la planète bleue à l'abri de toute invasion goa'uld jusqu'à la saison 7). Mais en réalité, les Asgards ne disposaient pas des ressources pour entrer en guerre contre les Goa'ulds. En effet, ils étaient déjà impliqués dans la guerre contre les Réplicateurs, guerre aussi longue que difficile qui mobilisa une part de plus en plus importante de la Flotte Asgard et des ressources de ce peuple. Les Réplicateurs ne furent vaincus qu'à l'issue de la saison 8, grâce à l'arme des Anciens sur Dakara.

Désormais, les Asgards participent à la conception des nouveaux vaisseaux de combat terriens, tel que le Dédale, en remerciement de l'aide de la Terre. Mais les Asgards ne prennent aucun risque et n'installent aucune arme offensive sur les vaisseaux terriens. Ils ne voudraient pas être victimes de trahison et devoir affronter des vaisseaux de même technologie. Ils fournissent à la Terre des technologies défensives comme le bouclier énergétique du Dédale ainsi que l'hyperpropulsion. Ce n'est que lorsque leur extinction devint inévitable à court terme qu'ils offrirent à la Terre la totalité de leur technologie, qui était la seule en dehors de celle des Anciens à pourvoir rivaliser avec celle des Oris, lesquels étaient partis à la conquête de la Voie Lactée.

La fin des Asgards 
Néanmoins, avant leur suicide collectif, durant la fin de la saison 10, ils offrent tout leur savoir et équipent l'Odyssée d'une matrice asgard (nommée cœur) et de leurs toutes dernières découvertes, dont :

 Une source d'énergie bien plus puissante
 De nouvelles armes telles que des rayons de plasma
 Tout le savoir et l'Histoire asgards

Cependant, il semblerait que l'extinction des Asgards ne concerne que ceux de notre galaxie. En effet, une faction d'Asgards, appelée les Vanirs, survit toujours dans la galaxie de Pégase. Bien que physiologiquement identiques aux Asgards connus dans Stargate SG-1, leur mentalité diffère car, pour ces derniers, la fin justifie les moyens. Pour pallier le phénomène de copies amenuisant la qualité de leur ADN, ils se sont servis d'humains pour leurs recherches (comme Loki le faisait dans Stargate SG-1 avant d'être puni par le Haut Conseil des Asgards). Ainsi, en profitant de la guerre entre Anciens et Wraiths, ils ont plus ou moins réussi à stabiliser leur état pour améliorer leurs techniques de clonage sans être inquiétés... jusqu'à ce que les Wraiths l'emportent et se retournent contre la seule autre espèce disposant d'une technologie plus avancée que la leur. Le fait que les Terriens aient détruit le dispositif Attero (capable de détruire chaque vaisseau Wraith entrant en hyperespace), ainsi que plusieurs de leurs derniers vaisseaux, a conduit à faire en sorte que cette faction renégate ne porte pas les humains dans leur cœur et les voient comme leurs ennemis.

Le Haut Conseil des Asgards 

Le Haut Conseil des Asgards est le gouvernement de la race. La taille et la structure du conseil sont inconnues, mais il y a au moins sept membres, notamment Freyr, Thor et Penegal.

Le Haut Conseil des Asgards prend des décisions qui affectent l'ensemble des Asgards (hors renégats).

Personnages clés 

 Thor
 Freyr
 Penegal
 Loki
 Kvasir
 Hermiod

Notes et références